Knuth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederik Marcus Knuth
 Reinhard Gustav Paul Knuth